Stati Uniti d'America
 Wrightstown – borough della Contea di Burlington, New Jersey
 Wrightstown – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Wrightstown – città della Contea di Brown, Wisconsin